Les Gologs, également orthographiés Goloks ou ngologs sont une minorité tibétaine nomade de République populaire de Chine.
 On appelle également par abréviation « Golog », la préfecture autonome tibétaine golog où ils habitent.
GOLOG est un langage de programmation dont le nom est une contraction de "alGOL in LOGic" en référence au langage de programmation Algol.